Catapult steht für:
 Catapult (Band), ehemalige niederländische Band
 Operation Catapult, britische Unternehmung im Zweiten Weltkrieg

Siehe auch:
 Katapult (Begriffsklärung)